Burundi, een land in Afrika, met ISO-landcode
 .bi, op internet het topleveldomein van Burundi
 Bi (achternaam) 毕, een Chinese achternaam
 Biot, een eenheid voor elektrische stroom
 biseksualiteit
 Business intelligence
 Bismut, een chemisch element
 Bi-, een voorvoegsel in de chemische nomenclatuur
 2 (getal)
 Badminton Ireland, de Ierse badmintonbond
 Badmintonsamband Islands, de nationale badmintonbond van IJsland
 Bank Indonesia, de nationale bank van Indonesië
 Bureau Inlichtingen,  Nederlandse militaire inlichtingendienst tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Hoge bi, een type fiets
 Éric Tié Bi, een Ivoriaans voetballer

Zie ook 
 Bie (doorverwijspagina)
 BiMagazine, een voormalig blad over biseksualiteit